La Legadue FIP 2012-2013 è stata la 72ª edizione del secondo livello del campionato italiano di pallacanestro. Ha vinto il campionato la Giorgio Tesi Group Pistoia, che ha quindi conquistato la promozione in Serie A.

Regolamento

Formula 

Inizialmente le squadre partecipanti erano 16; in seguito all'esclusione di Napoli, stabilita il 22 ottobre 2012, la formula del campionato è mutata. Dopo il conseguente annullamento delle 3 partite disputate dalla squadra partenopea, il campionato prosegue con 15 squadre e senza alcuna retrocessione.

Al termine della stagione regolare, le squadre classificate dal 1º all'8º posto sono ammesse ai play-off, che si giocano al meglio delle cinque partite, con le gare 1, 2 e 5 in casa della compagine meglio piazzata in campionato, e che decreteranno il nome della squadra promossa in Serie A per la stagione 2013-14.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Calendario

Play-off

Statistiche

Stagione regolare

Totali

Medie Tiri

Verdetti 
Promossa in Serie A: Giorgio Tesi Group Pistoia
Napoli Basketball viene esclusa dopo la 3ª giornata di andata.
Biancoblù Basket Bologna e Scafati Basket non ammesse alla stagione successiva, a causa della rinuncia della stessa società.

Note

Voci correlate 
Coppa Italia di Legadue 2012-2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013